Чихладзе, Чигладзе — грузинське прізвище.

 Чихладзе Гія Джемалович (* 1986) — український борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, бронзовий призер Кубку Європи з вільної боротьби.
 Чигладзе Серго Гедеванович (1920—1944) — молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Чихладзе Шалва Костянтинович (1912—1997) — радянський борець класичного та вільного стилів, заслужений майстер спроту СРСР, срібний призер Олімпіади-1952.

Грузинські прізвища